

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych 
 Stawno – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Stawno – część wsi Międzybłocie w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Stawno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec 
 Stawno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Stawno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 
 Stawno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski
 Stawno – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski

Inne 
 Stawno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Stawno – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce.